Världsmästerskapet i innebandy för herrar 1996 spelades i Sverige under perioden 11 - 18 maj 1996 och var tidernas första världsmästerskap i innebandy. 12 lag deltog. A-gruppen spelades i Skellefteå, B-gruppen i Uppsala och slutrundan i Globen i Stockholm.

Sverige vann VM-finalen över Finland med 5-0 inför 15 106 åskådare. Det står sig fortfarande som den högsta publiksiffran i en VM-match i innebandy. Norge vann bronset efter seger mot Tjeckien med 6-2.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Världsmästerskapet 1996 - Herrar - Placering

Referenser 

Slutställning och resultat på floorball.org

Externa länkar
Från finalmatchen i SVT:s öppna arkiv

Sport i Sverige 1996
Internationella innebandytävlingar i Sverige
Innebandysäsongen 1995/1996
Internationella sportevenemang i Stockholm
1996
Sportevenemang i Uppsala
Sportevenemang i Skellefteå
Stockholm under 1990-talet